Хиландарские листки — два листа пергамена с кириллическим старославянским текстом части перевода поучений Кирилла Иерусалимского. Датируются XI веком.

Найдены в 1844 году в Хиландарском монастыре на Афоне В. И. Григоровичем, который позже подарил их Новороссийскому университету в Одессе (ныне Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова). Хранятся в Одесской государственной народной библиотеке им. А. М. Горького (шифр P I 533).

Издания: В. И. Григоровича (1852 и 1856), И. И. Срезневского (1868), И. В. Ягича (1882). Критические издания с приложением фототипических снимков:

Литература 
 С. М. Кульбакин, «Хиландарские листки. Отрывок кирилловской письменности XI в.», Спб., 1900;
 А. Минчева, «Старобългарски кирилски откъслеци», София, 1978, стр. 24—39.

Литературные памятники старославянского языка
Рукописи XI века
Хиландар
Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова